Алексей Тимофеевич Карев (1911 — ?) — советский конструктор самолётов, лауреат Сталинской премии. Профсоюзный деятель.

Из семьи рабочих. Окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-конструктор. Занимался, а потом сам проводил занятия в аэроклубе МАИ.

В конце 1930-х гг. — ведущий конструктор ОКБ Поликарпова. С 1939 г. ведущий конструктор по истребителю МиГ-1 (КБ Микояна).

В начале войны — главный инженер и парторг Авиаремонтной базы Западного фронта. С июня 1942 года начальник ремонтной базы завода № 30 НКАП.

С июня 1945 ведущий инженер по летным испытаниям истребителя И-300 (МиГ-9).

С 1950-х по 1963 год директор экспериментального завода ОКБ-155 Микояна и Гуревича.

В 1963—1977 председатель ЦК профсоюза рабочих авиационной и оборонной промышленности. В 1977—1981 председатель ЦК профсоюза рабочих общего машиностроения.

Лауреат Сталинской премии. Награждён орденом «Знак Почёта».

Источники 
 Профсоюз работников авиапромышленности
 Фото  «Авиация и космонавтика 2010 09»
 Фото Что здесь?
 Фото с орденами 
 Ордена 

Конструкторы СССР
Директора промышленных предприятий